Jati kan syfta på följande:

 Jati, en del av Indiens kastsystem

Geografi

Brasilien 

 Jati (kommun i Brasilien), Ceará,

Indonesien 

 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,20), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 108,21), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 111,28), 
 Kecamatan Jati (distrikt i Indonesien, lat -7,22, long 111,31), Jawa Tengah, 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,46, long 107,83), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 107,25), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 107,40), 
 Kecamatan Jati (distrikt i Indonesien, lat -6,83, long 110,84), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Jati (administrativ by i Indonesien, Jakarta), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,70), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 111,91), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 109,99), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 111,97), 
 Kelurahan Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar